Le mot lotte peut désigner :

Nom commun 
 En zoologie, une lotte fait référence soit à
 un poisson d'eau douce, la lotte de rivière (Lota lota)
 l'appellation commerciale de la queue de la baudroie commune (Lophius piscatorius).
 Toponyme 

 Lotte, une municipalité de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne.
 Divers 
 Lotte Group, un conglomérat industriel coréo-japonais
 Lotte, un prénom féminin germanique, diminutif de  ou Liselotte ;
 Titres 

 Lotte, adaptation néerlandaise de la série télévisée colombienne Yo soy Betty, la fea diffusée entre 2006 et 2007;
 La Lotte'' est une nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1885.

Patronyme 

 François Lotte (1889-1970), archetier français.

Voir aussi 
 
Patronyme français
Prénom féminin
Prénom germanique